де Местр, Жозеф (1753—1821) — французский философ, дипломат, литератор и политик, брат Ксаверия де Местра.

де Местр, Ксавье (1973) — французский арфист.

Местр, Ксаверий Ксаверьевич (1762—1852) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор, брат Жозефа де Местра.